Канонерка — невелике військове судно, скорочена з радянських часів назва канонерського човна.

Канонерка — село, Бескарагайський район, Абайська область

Канонерка — присілок, Мензелінський район, Татарстан